Ženská dvouhra Kremlin Cupu 2017 probíhala ve druhé polovině října 2017. Do singlové soutěže moskevského tenisového turnaje nastoupilo dvacet osm hráček. Dvojnásobnou obhájkyní titulu byla ruská tenistka Světlana Kuzněcovová, která do turnaje nezasáhla.

Vítězkou se stala sedmá nasazená Němka Julia Görgesová, jež ve finále zdolala nenasazenou Darja Kasatkinovou hladce po dvousetovém průběhu 6–1 a 6–2. V probíhající sezóně si připsala premiérové turnajové vítězství, které představovalo třetí singlový titul na okruhu WTA Tour.

„Je to prostě úžasný pocit. Bylo to dlouhých šest let, na tenhle okamžik jsem tvrdě dřela. Proto jsem teď tak moc šťastná a ovládají mě emoce,“ řekla po zápase Görgesová, která si výhrou ve finále zajistila účast na WTA Elite Trophy v čínském Ču-chaji a poprvé se stala německou jedničkou, když o 18 bodů předstihla Angelique Kerberovou.

Nasazení hráček 
Čtyři nejvýše nasazené hráčky obdržely volný los do druhého kola.

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Kremlin Cup 2017